DVD steht für:
 DVD, ein optisches Speichermedium, das auch Digital Versatile Disc, Digital Video Disc oder Digitale Video-Disc genannt wird
 Dalmatiner-Verein Deutschland
 Deutsche Vereinigung für Datenschutz
 Deutscher Veranstaltungsdienst
 Distinguished Visitors Day
 Divers droite ( für Diverse Rechte) – bei Wahlen in Frankreich werden rechtspolitische Kandidaten, die keiner Partei angehören, mit dem Parteikürzel DVD versehen
 Dissoziierte Vertikaldivergenz, eine bestimmte Form von Schielen
 Druck-Volumen-Diagramm, siehe p-v-Diagramm

Siehe auch:

DVD